Sposò nel 1292 Maria Ducas, figlia del despota d'Epiro Niceforo I e della sua prima moglie Maria Lascaris, a sua volta figlia dell'imperatore niceano Teodoro II. I loro figli aggiunsero il cognome Ducas Angelo Comneno a quello degli Orsini, secondo l'usanza orientale.

Giovanni I